Reed Alexander (Flórida, 23 de dezembro de 1993) é um ator americano. Conhecido por atuar em iCarly, como Nevel Papperman.

Carreira 
Alexander teve o papel de Nevel Papperman no programa iCarly. Teve ainda várias aparições na televisão. Há pouco tempo participou do filme Ace Ventura Jr: Pet Detective.

Reprisou o papel de Nevel Papperman no episódio #SuperPsycho de Sam & Cat.

Filmografia

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos